Западна Немачка је учествовала  на 6. Европском првенству у дворани 1975   године у Спортско-забавној дворани Сподек у Катовицама, (Пољска).  Репрезентацију Западне Немачке у њеном шестом учешћу на европским првенствима у дворани представљао је 27 спортиста ( 15 м и 12 ж) који су се такмичили у 17 дисциплина: 10 мушких и 7 женских.

Са 6 освојених медаља (3 златне, 2 сребрне и 1 бронзана) Западна Немачка је у укупном пласману освојила  4. место   од 16 земаља које су освајале медаље.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Западна Немачка је са 10. учесника у финалу и 60. бодоva заузела 4 место., од 18 земаља које су имале представнике у финалу.  односно само Аустрија, Данска, Луксембург Норвешка Турска и Шпанија. нису имали нијеног финалисту.

Учесници 

  Број звездица уз име такмичара означава у колико је дисциплина учествовао.

Освајачи медаља (6)

Злато (3) 
 Херман Келер — 400 м
 Томас Вестингаге — 1.500 м
 Клаус Ел,  Франц Петер Хофмајстер  Карл Хонц, Херман Келер — 4 х 2 круга

Сребро (2) 
 Ханс Јергер Бергер — скок удаљ
 Елке Барт, Бригите КочелникСилвија Хофман, Рита Вилден  — 4 х 2 круга

Бронза (1) 
 Елен Тител — 1.500 м

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Западне Немачке после 6. Европског првенства у дворани 1970—1975.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Западнонемачки освајачи медаља  после 6. Европског првенства у дворани 1970—1975.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1975.
 Комплетни резултати ЕПд 1975. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1975.
Западна Немачка на Европском првенству у атлетици у дворани